Matriz peut désigner :

Toponymes

Matriz : paroisse civile de la municipalité de Horta, située sur l'île de Faial (île), dans la région autonome des Açores ;
 Matriz : paroisse civile de la municipalité de Ribeira Grande, située sur l'île de São Miguel, dans la région autonome des Açores ;
 Matriz : paroisse civile de la municipalité de Borba, située dans le district d'Évora et la région de l'Alentejo ;
 Matriz : ancien nom de São Sebastião, paroisse civile de la municipalité de Ponta Delgada, sur l'île de São Miguel, dans la région autonome des Açores ;
 Matriz : nom alternatif de Caminha, paroisse civile et siège de la municipalité de Caminha, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord.

Matriz : l'une des 7 paroisses civiles de la municipalité de Campo Elías dans l'État de Mérida ;
 Matriz : l'une des 7 paroisses civiles de la municipalité de Trujillo dans l'État de Trujillo ;
 Matriz : capitale de la paroisse civile de Matriz de la municipalité de Trujillo dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme